Galstjan ist der Familienname folgender Personen:

 Arsen Schorajewitsch Galstjan (* 1989), russischer Judoka
 Hajkas Galstjan (* 1977), armenischer Ringer 
 Katja Galstjan (* 1993), armenische Skilangläuferin